Сезон ФК «Рапід» 1921–1922 — 24-й сезон австрійського футбольного клубу «Рапід».

Склад і статистика

Чемпіонат Австрії

Матчі

Підсумкова турнірна таблиця

Кубок Австрії

Товариські матчі

Матчі комбінованої команди

Примітки

Посилання 
 Статистика гравців 
 Всі матчі 
 Склад у чемпіонаті 

1921–1922
Рапід